Derounian ist der Familienname folgender Personen:

 Avedis Boghos Derounian (1909–1991), US-amerikanischer Publizist
 Steven Derounian (1918–2007), US-amerikanischer Politiker